Порту-Сегуру:

 Порту-Сегуру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Порту-Сегуру — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.